Csehország
 Vřesina, település az Opavai járásban
 Vřesina, település az Ostravai városi járásban